«Азерйо́л» () — азербайджанская женская волейбольная команда из Баку. Основана в 2011 году.

Достижения 
 2-е место в чемпионате Азербайджана среди команд суперлиги — 2014.

История 
Женская волейбольная команда «Азерйолсервис» была образована в 2011 году под патронажем одноимённого акционерного общества министерства транспорта Азербайджана. В сезоне 2011/12 дебютировала в суперлиге волейбольного первенства страны и заняла 6-е место среди 7 команд-участниц, выиграв лишь дважды в 12 проведённых матчах. В следующем сезоне команда была переименована в «Бакы-Азерйол» и в чемпионате выступила гораздо успешнее, став 5-й при 10 победах в 24 матчах.

В 2013 году в судьбе клуба произошли серьёзные перемены. «Азерйол» (как стала называться команда) был объявлен преемником самого именитого клуба страны — «Азеррейла» (при этом команда под названием «Азеррейл» продолжила участие в чемпионате Азербайджана и европейских клубных волейбольных соревнованиях) — и включён в число участников Лиги чемпионов 2013/14, выступление в которой закончилось для «Азерйола» уже на предварительной стадии.

Предварительный этап чемпионата страны кардинально обновлённый «Азерйол» закончил на 2-м месте, одержав 13 побед в 15 проведённых матчах (столько же сколько и лидер — «Рабита»), а затем переиграл в полуфинале плей-офф «Игтисадчи» в двух матчах с одинаковым счётом 3:1. И всё же в финале «Азерйол» ничего не смог противопоставить лидеру азербайджанского клубного волейбола «Рабите», уступив ей трижды — 1:3, 1:3 и 0:3.

После окончания сезона главный тренер команды бразилец Анжело Верчези был отправлен в отставку, а на его место назначен Александр Червяков — по совместительству главный тренер национальной сборной Азербайджана. В межсезонье практически полностью обновился и состав «Азерйола», от которого остались лишь три волейболистки — капитан команды Оксана Курт (Пархоменко), Ксения Коваленко и Одина Байрамова. Из наиболее известных новичков следует отметить сербок Й.Бракочевич и Е.Николич, болгарок С.Филипову и Л.Китипову, немку Л.Дюрр и канадку Т.Лав.

Сезон 2014—2015

Состав

Тренерский состав 
 Главный тренер —  Александр Червяков.
 Тренер —  Джереми Эстес.

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте ЕКВ

Женские волейбольные клубы Баку
Появились в 2011 году в Азербайджане